Le tournoi de tennis de Suède 2004 est un tournoi se déroulant sur terre battue du 5 au  .

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Suède

Liens externes 
  Site officiel du tournoi 
  Site de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Suède en 2004
Tennis en juillet 2004